Junginger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Georg Junginger (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Horst Junginger (* 1959), deutscher Religionswissenschaftler
 Jürgen Junginger (* 1945), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Theodor Junginger, Chirurg, Lehrstuhlinhaber und Klinikdirektor in Mainz
 Wolfgang Junginger (1951–1982), deutscher Skirennläufer